La Grandeza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Grandeza (kommun), Chiapas, 
 La Grandeza, Veracruz, Papantla, 
 La Grandeza, Altamirano, 

Robotskapade Mexikoförgreningar